Buser ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Buser-Ruesch (* 1971), Schweizer Politiker (FDP)
 Felix Buser (* 1957), Schweizer Kanute
 Hans Buser-Karlen (1913–1993), Schweizer Heimatforscher
 Harry Buser (1928–2016), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker, Lithograf und Kunstpädagoge
 Ida Schweizer-Buser (1925–1985), Schweizer Schriftstellerin und Mundartdichterin
 Jürg Peter Buser (* 1946), Schweizer Mathematiker
 Laurin Buser (* 1991), Schweizer Slampoet
 Martin Buser (* 1958), Schweizer Schlittenhundesportler
 Max Buser «Megge» (1926–2015), Schweizer Schnitzelbänggler, Komödiant, Bühnenautor und Basler Fasnachtslegende.
 Paul Buser (* 1934), Schweizer Sportschütze
 Paul Walter Buser (1876–1941), Schweizer Lehrer und Politiker
 Peter Buser (1937–2021), Schweizer Bankier und Mäzen
 Pierre Buser (1921–2013), französischer Neurobiologe
 Renate Buser (* 1961), Schweizer bildende Künstlerin
 René Buser (1922–2013), Schweizer Tennisspieler
 Robert Buser (1857–1931), Schweizer Botaniker
 Roland Buser (* 1945), Schweizer Astronom und Hochschullehrer
 Serena Bangerter-Buser (1871–1957), Schweizer Ärztin
 Tabea Buser (* 1993), Schweizer Schauspielerin 
 Thomas Buser (* 1980), Schweizer Bodybuilder
 Walter Buser (1926–2019), Schweizer Verwaltungsjurist, Bundeskanzler 1981–1991

Buser bezeichnet ferner:

 (367406) Buser, Asteroid

Siehe auch:
 Boozer